patagia – wyrostki na przedtułowiu motyli
 patagia – błony lotne u kręgowców
 patagia (wł. antepronota) – cześć przedtułowia komarowatych

Przypisy